Tragosma foetidum är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Anton von Meyer och Carl Friedrich von Ledebour. Tragosma foetidum ingår i släktet Tragosma och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
foetidum